Autumn Classic International 2018 — пятый международный турнир по фигурному катанию Autumn Classic International, проходивший в канадском городе Оквилл с 20 сентября по 22 сентября 2018 года. Организатор турнира — спортивная федерация Skate Canada. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является пятым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация  о турнире на сайте спортивной федерации Skate Canada
 Информация  о турнире на сайте ISU
 Результаты  на сайте спортивной федерации Skate Canada

2018 год в фигурном катании
Autumn Classic International
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Спортивные соревнования в Онтарио
Сентябрь 2018 года
Спорт в Канаде в 2018 году